Wichte steht für

 Wichte, eine physikalische Größe
 Wichte (Morschen), ein Ortsteil der Gemeinde Morschen, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Blandorf-Wichte, ein ostfriesisches Doppeldorf im Flecken Hage, Landkreis Aurich, Niedersachsen

Wichte ist der Name von:

 Ihmel tho Wichte, Ahnherr der ostfriesischen Adelsfamilie von Wicht

Siehe auch:
 Wicht